Austinburg bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Austinburg (Ohio)
 Austinburg (Pennsylvania)